Asequtak bezeichnet:
 Asequtak (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Asequtak (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland